Максим Александрович Гончаров (15 июня 1989 года, Москва, СССР) — российский хоккеист клуба «Нефтехимик».

Карьера

Клубная 
В 2006 году дебютировал в Суперлиге за ХК ЦСКА. Гончаров был выбран под общим 123-м номером на драфте НХЛ 2007 года командой «Финикс Койотис». В 2010 году Максим подписал контракт с «Койотис». Так и не сыграв за «Финикс» Гончаров был отправлен в фарм-клуб команды «Сан-Антонио Рэмпэйдж». В следующем сезоне его снова отправили выступать в клуб АХЛ за «Портленд Пайретс». В начале 2012 года «Финикс Койотис» вызвал Гончарова из фарм-клуба. 29 апреля 2021 года Максим стал обладателем кубка Гагарина в составе «Авангарда».

Международная 
Гончаров в составе юниорской сборной России участвовал на чемпионате мира среди юниорских команд 2007 в Финляндии, где отыграл все семь матчей и завоевал золотую медаль. Также он выступал на Чемпионате мира среди молодёжных команд 2009, где молодёжная сборная России выиграла бронзовые медали.

Статистика

Клубная карьера 

 a В этом сезоне в «Плей-офф» учитывается статистика игрока в Кубке Надежды.

Международная

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Хоккеисты России
Хоккейные защитники
Игроки ХК ЦСКА Москва
Игроки «Сан-Антонио Рэмпэйдж»
Игроки «Портленд Пайретс»
Игроки «Аризона Койотис»
Игроки ХК «Авангард» Омск
Игроки ХК «Салават Юлаев»
Игроки ХК «Спартак» Москва
Игроки ХК «Сибирь»
Игроки ХК «Нефтехимик»
Обладатели Кубка Гагарина
Задрафтованные ХК «Аризона Койотис»